Strug je lahko:

Naselje 
 Strug, Občina Makole, Slovenija
 Strug, Črna gora

Drugo 
 Kerri Strug, ameriška gimnastičarka
 Strug (reka), reka na Poljskem